V Ukrajini je 461 mest (stanje 2020). Status mesta imajo večinoma velika naselja in upravna središča, pa tudi manjša naselja (na primer Ugniv z le 974 prebivalci), ki ga imajo iz zgodovinskih razlogov.

Mesta v Ukrajini z več kot 100.000 prebivalci

Sklici 

Ukrajina